De naam Dürrenmatt werd onder andere gedragen door de volgende personen:

 Hugo Dürrenmatt (1876-1957), Zwitsers politicus, oom van de volgende
 Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), Zwitsers schrijver, neef van de voorgaande